71. Mistrzostwa Europy w Judo w 2022 odbyły się w dniach 29 kwietnia – 1 maja w Sofii, w Arenie Armeec.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 Rezultaty mistrzostw na stronie www.judoinside.com
 Rezultaty mistrzostw mężczyzn na stronie www.eju.net

Mistrzostwa Europy w judo
2022 w judo
2022 w Bułgarii
Sport w Sofii